Los Negros (wyspa)
 Los Negros (kartel) – meksykańska organizacja przestępcza

Zobacz też 
 Bój o Los Negros